Castelo Branco (district), een district van Portugal
Castelo Branco (stad), de hoofdstad van dit district (cidade)
Castelo Branco (gemeente), de gemeente waar de stad onder valt
Castelo Branco (Horta), een freguesia in de Portugese gemeente Horta (op de Azoren)
Castelo Branco (Mogadouro), een freguesia in de Portugese gemeente Mogadouro
Castelo Branco (kaas), een Portugese schapenkaas
Humberto de Alencar Castelo Branco, president van Brazilië (1964-1967)